Пётр Рубцо́в:
 Рубцов, Пётр Николаевич (1896—1974) — советский военачальник, генерал-майор (1940).
 Рубцов, Пётр Павлович (1860—?) — русский химик.